Eisen　(idioma alemán: hierro) es un apellido común alemán. Puede referirse a:

Personas 
 Tripp Eisen
 Zach Tyler Eisen
 Keisai Eisen
 W. I. Eisen (Isaac Aisemberg), escritor argentino